Больша́я Фёдоровская у́лица (бывшая Широкая улица (до начала XIX века), в 1918—1993 годах — Пролетарская, 1-я Пролетарская, Большая Пролетарская, Емельяна Ярославского) — улица в южной части города Ярославля, в районе Толчково. Проходит вдоль реки Которосль между Ямской и Зеленцовской улицами, пересекая Московский проспект. Нумерация домов ведётся от Ямской улицы.

История 

Улица была спроектирована в конце XVIII века при перестройке Толчковской слободы по регулярному плану. Первоначально называлась Широкой, частично повторяя путь одноимённой улицы, существовавшей в Толчково с XVII века. В первой половине XIX века улица получила название Большая Фёдоровская по находящейся на ней Фёдоровской церкви. Проложенная параллельно ей новая улица получила название Малая Фёдоровская.

В 1918 году переименована большевиками в Пролетарскую улицу (с вариантом 1-я Пролетарская улица). В 1924 году снова переименована — в Большую Пролетарскую. В 1944 году ещё раз переименована — в улицу Емельяна Ярославского в честь Минея Израилевича Губельмана (1878—1943), носившего псевдоним «Емельян Ярославский» — революционера, председателя «Союза воинствующих безбожников».

В октябре 1993 году улице возвращено историческое название Большая Фёдоровская. При изменении названия были учтены результаты социологических опросов и просьбы верующих. При этом, примыкающий к ней тупик по сей день сохранил имя Емельяна Ярославского. Малой Пролетарской улице историческое название также не возвращено.

В 2009 году выезд с Большой Фёдоровской улицы на Московский проспект был закрыт, для пешеходов под проспектом сооружён подземный переход.

Здания 
 № 16/14 — Бывшая гостиница «Метрополь» Н. М. Градусова
 № 19 — Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ярославле (межрайонное)
 № 27 — Ярославское художественное училище, бывшее городское училище Н. М. Градусова. Построен в 1903 году в русском стиле
 № 38а — Отдел военного комиссариата Ярославской области по Кировскому, Красноперекопскому и Фрунзенскому районам
 № 41 — Здание бывшего кинотеатра «Мир»
 № 43 — Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля
 № 44 — Кожевенный завод «Хром»
 № 44т — Бывший жилой дом, построенный в середине XVIII века
 № 72 — Фёдоровская церковь, построенная в 1689 году
 № 72а — Приёмная (резиденция) Митрополита Ярославского и Ростовского
 № 79 — Здание АТС
 № 96 — Лакокрасочный завод «Русские краски»
 № 103 — Литейный завод «Пролетарская свобода»
 № 107 — Бывший дом Полякова, построенный в конце XVIII века
 № 107а — Отдел полиции по Красноперекопскому району
 № 109 — Бывший дом Вахрамеева
 № 111 — Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня
 № 119 — Ярославский колледж сервиса и дизайна (корпус № 2)

Примечания 

Улицы Ярославля